Подлесный — посёлок в Курском районе Курской области России. Входит в состав сельского поселения Клюквинский сельсовет.

География 
Находится в центре региона, в южной части района, при реке Сейм, примыкая к восточной окраине деревни Звягинцево.

 Климат
Подлесный, как и весь район, расположен в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР посёлок подсобного хозяйства Курского торга переименован в Подлесный.

Население

Инфраструктура 
Действовало подсобное хозяйство Курского торга. В менее 3 километрах к северо-западу находится аэропорт. В посёлке 96 домов.

Транспорт 
Подлесный находится при автодорогe федерального значения  (Курск — Воронеж — автомобильная дорога  «Каспий»; часть европейского маршрута ), в 4 км от ближайшей ж/д станции Клюква (линия Клюква — Белгород).

В 120 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Примечания 

Населённые пункты Курского района (Курская область)